Bertle bezeichnet:

 Bertle (Künstlerfamilie)
 Anton Bertle (1861–1929), deutscher Pfarrer der römisch-katholischen Kirche und Heimatforscher
 Hannes Bertle (1910–1978), deutscher Maler und Restaurator
 Hans Bertle (1880–1943), österreichischer Maler